Horváth Attila (1932) romániai magyar pedagógus
 Horváth Attila (1946) állatorvos
 Horváth Attila (1948) tájfutó
 Horváth Attila (1952) dalszövegíró
 Horváth Attila (1952) táncdalénekes
 Horváth Attila (1956) kosárlabdázó, edző
 Horváth Attila (1959) jogtörténész, alkotmánybíró
 Horváth Attila (1966) kézilabdázó
 Horváth Attila (1967–2020) diszkoszvető atléta, olimpiai 5. helyezett
 Horváth Attila (1967) labdarúgó 
 Horváth Attila (1971) válogatott labdarúgó 
 Horváth Attila (1988) labdarúgó (Siófok)
 Horváth Attila, a College International főigazgatója
 Horváth Attila, a Veszprémi Egyetem egyetemi tanára, a kémiai tudomány doktora
 Horváth Attila, a Semmelweis Egyetem intézeti igazgatója, egyetemi tanára, az orvostudomány kandidátusa
 Horváth Attila (1971), A Pécsi Tudományegyetem Természettudmoányi Karának Dékánja, A Szervetlen Kémia Tanszék Tanszékvezető Egyetemi Tanára, a kémia tudományok doktora